Les langues ijo ou ijaw sont un groupe de langues nigéro-congolaises parlées dans le Sud du Nigéria. La principale langue ijo est l’izon, parlée par la majorité des Ijaws. Les langues ijo sont classées dans la branche ijoïde, controversée, des langues nigéro-congolaises ou directement comme branche de celles-ci.

Classification

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues ijoïdes
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Nigeria

Liens externes 
 
 
 

Langue au Nigeria
Langue ijoïde
Inventaire de langues